Trois navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Bicester:
 Le HMS Bicester (1917) était un dragueur de mines de classe Hunt qui a servi pendant la Première Guerre mondiale.
 Le HMS Bicester (L34) était un destroyer de classe Hunt qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Le HMS Bicester (M36) était un navire de guerre des mines de la classe Hunt.